Aleksiej Siemionowicz Musin-Puszkin (1729–1817) – rosyjski dyplomata, radca stanu, szambelan, senator, hrabia.
 Aleksiej Iwanowicz Musin-Puszkin (1744–1817) – rosyjski polityk, historyk, kolekcjoner sztuki